53 — 57 — прямоидущая дальноходная бесследная торпеда для поражения  надводных кораблей и  судов, а также разрушения расположенных у уреза воды береговых сооружений.
<p> Торпеды состоят на  вооружении  надводных кораблей,  подводных лодок и морской  авиации. В  ВМФ СССР  торпеды классифицируют в зависимости от заряда БЧ — ядерная или обычная, по виду энергосиловой установки — парогазовая (тепловая), электрическая или реактивная и по масс-габаритным характеристикам обычные или малогабаритные.

История проектирования 
Разрабатывалась Ломоносовским филиалом НИИ-400 (впоследствии — НИИ мортеплотехники) под руководством главного конструктора Д. А. Кокрякова. В основу разработки торпеды были положены трофейные немецкие материалы, а неконтактный взрыватель являлся копией немецкого.
 В 1957 году данная торпеда поступила на  вооружение  ВМФ СССР и успешно использовалась  надводными кораблями и  подводными лодками.

Конструкция 
Торпеда 53-57 имеет стандартную сигарообразную форму разделённую на 4 основных отсека:
 Боевое зарядное отделение;
 Отделение энергокомплекта;
 Кормовая часть;
 Хвостовая часть.
В боевом зарядном отделении находятся  неконтактный взрыватель,  запальные приспособления и  взрывчатое вещество.
<p>В отделении энергокомплекта помещаются резервуары с перекисью водорода из сплава АМг со специальным покрытием и сжатым воздухом, отсек с  морской водой и керосином.
<p>В кормовой части имеются силовая установка и механизмы, управляющие движением  торпеды.
<p>В хвостовой части расположены  два гребных винта и четыре пера с вертикальными и горизонтальными рулями для управления  торпедой по направлению и глубине.

Принцип работы 
Перед выстрелом  торпеды торпедист вводит стрельбовые данные в  торпеду механическим (шпиндельным) способом. После выхода  торпеды из  торпедного аппарата и запуска реактивного двигателя она устремлялась к цели. Во время движения торпеда благодаря высокооборотному турбинному двигателю не оставляла видимого следа и выводилась на цель с помощью инерциальной системы управления. Как только торпеда входила в зону действия неконтактного взрывателя, происходило замыкание цепи запала и воспламенение  взрывчатого вещества, вызывая взрыв заряда БЧ на расстоянии 4-5 метров от днища поражаемой цели.

Примечания

Литература 
 Сычёв В. А. Корабельное оружие Москва ДОСААФ СССР 1984
 Доценко В. Д. История военно-морского искусства. Том II. Флоты XX века. Книга 2. М., Эксмо, Terra Fantastica, 2003 г.

Ссылки 
 http://militaryrussia.ru/blog/topic-476.html 
 http://flot.sevastopol.info/arms/torped/5357.htm 
 Сплав АМг

Торпеды подводных лодок
Торпеды надводных кораблей
Торпеды калибра 533 мм
Торпеды СССР